Сокольники () — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 273 человека. Почтовый индекс — 48114. Телефонный код — 3551.

Местный совет 
48124, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с.Соколів

Ссылки 
 Сокольники на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Теребовлянского района